Вади́м Альбе́ртович Кру́гликов (18 июня 1960, Свердловск) — -концептуалист, , .

Биография 
Родился в 1960 году в Свердловске в семье музыкантов. Когда Вадиму было семь лет, семья переехала в Ялту. В 1971-1975 гг. учился в ялтинской художественной школе им. Ф.А. Васильева.

В 1978-87 гг. учился на отделении истории искусств исторического факультета Московского государственного университета.

В качестве журналиста работал в АТВ (программа «Времечко»), в журнале «Тренинги в бизнесе», в журнале «Крокодил» (под редакцией С. Мостовщикова), на сайте Adindex.ru, писал в «Еженедельный журнал» и «Новую газету».

До 2016 года жил и работал в Москве.

С 2016 года живёт и работает в Тель-Авиве в Израиле.

В 2021 году эмигрировал в Россию. Живет и работает в деревне.

Персональные проекты 
 2022 - "Последняя выставка", Зверевский центр современного искусства, Москва.
 2021 - "Первая выставка",  Зверевский центр современного искусства, Москва.
2020 — "Цена Иск-ва в шекелях", книжный магазин "Бабель", Тель-Авив.
2018 — "Из чемодана", Tova Osman Art Gallery, Тель-Авив.
2017 — «Просто перформанс». Тель-Авив.
 2017 — Серия «Перформансы с целью заработать». Площадь Маген Давид Ген, Тель-Авив.
 2017 — «Несделанный перформанс». Площадь Маген Давид Ген, Тель-Авив.
 2016 — «Ликвидация». Зверевский центр современного искусства, Москва.
 2016 — «Черногорский краеведческий музей», Dukley Art Center, Kotor.
 2015 — «Выставка-продажа», Зверевский центр современного искусства, Москва.
 2004 — «Искупление», акция. Культурный центр «АРТСтрелка», Москва.
 2003 — «Лондон. Путевые зарисовки». Галерея С’Арт, Москва.
 2002 — «А что делать?». Галерея Fine Art, Москва.
 2001— «Литература и искусство». Галерея Spider & Mouse, Москва.
 1999 — «Правда о евреях». Галерея Марата Гельмана, Москва.
 1993 — «В сторону объекта — 2». Галерея в Трёхпрудном переулке, Москва.
 1993 — «Кабина» (совм. с И. Китупом). Галерея в Трёхпрудном переулке, Москва.
 1987-88 — мейл-арт-акция «Таинственное письмо». Москва-Владимир-Ялта.
 1984 — «Шинель», акция. Набережная им. В. И. Ленина, Ялта.

Некоторые коллективные выставки 
 2019 — "Жить ли жизнью духовной, или просто половой...?" The Lobby Art Space, Тель-Авив.
2017 — Канский архитектурный фестиваль.
2017 — 5-я Одесская биеннале современного искусства. Основной проект. Одесса.
 2016 — Перформанс на выставке Владимира Дубосарского «Говорит и показывает ФБ». МВЦ «Рабочий и Колхозница», Москва.
 2014 — «Первый (он же ПОСЛЕДНИЙ) Междисциплинарный Фестиваль обсценной лексики». Зверевский центр современного искусства, Москва.
 2014 — «Перформанс в России: картография истории». Музей современного искусства «Гараж», Москва.
 2014 — «Цензура шлю-ха-ха». Галерея Марата Гельмана, Москва.
 2013 — «Украшение красивого». Государственная Третьяковская галерея, Москва.
 2013 — «Реконструкция». фонд «Екатерина» Москва.
 2005 — «АртКлязьма-2005». Московская обл..
 2004 — «АртКлязьма-2004». Московская обл..
 2003 — «Осторожно, религия!». Сахаровский центр, Москва.
 2000 — «Полюс Холода». Académie des Beaux-Arts, Paris.
 1997 — «Водка». Галерея Марата Гельмана, Москва.
 1995 — «Партия под ключ», шоу-акция. Политехнический музей, Москва.
 1991 — «Осенняя выставка Крымского товарищества современного искусства». Художественный музей, Симферополь.
 1986 — Выставка работ студентов отделения истории и теории искусства истфака МГУ, 1-й гуманитарный корпус МГУ, Москва.
 1979 — «Выставка-продажа», ДСВ МГУ, Москва.

Работы находятся в собраниях 
 Государственная Третьяковская галерея, Москва.
 Музей современного искусства «Гараж», Москва.
 Dukley Art Center, Котор, Черногория.

Цитаты 
 «То, что является художественным течением и методом, он использует как жанр. Создает произведения в жанре концептуализма. Ну вот как бы есть художники-анималисты и пейзажисты, а есть концептуалисты. Пейзажисты пишут пейзажи, а концептуалисты придумывают концепции. В этом жанре можно особенно не стараться — пейзаж может быть кривым и косым, но это все равно пейзаж. То же самое и с идеями» — Юрий Альберт, 2017.
 «...несмотря на то, что я страдаю концептуализмом-постмодернизмом, порог вхождения у моих работ достаточно низкий. Я несколько раз сталкивался с тем, что они вполне нравятся и прочитываются на каком-то уровне людьми, от современного искусства далёкими. Ну, а выше, конечно, находится куча смыслов, доступных только стойким любителям прекрасного. Как без этого, я же серьёзный художник...» — Вадим Кругликов, 2017''.

Семья 
 Варшавский, Григорий Абрамович (1924—1989) — двоюродный дядя, советский поэт, драматург.

Ссылки 
 Вадим Кругликов. Опыт беззастенчивой самопрезентации
 Вадим Кругликов. Хочу жить как в Москве!
 Вадим Кругликов, «Ликвидация». Зверевский центр современного искусства, 18 июня — 2 июля 2016 года.
 TO COUNTER ANTISEMITISM, ARTIST AIMS AT RUSSIANS' FUNNY BONE
 АртКлязьма-2003. Концерт художественной самодеятельности мастеров современного искусства. В. Кругликов. Отправление поезда
 АртКлязьма-2003. Концерт художественной самодеятельности мастеров современного искусства. В. Кругликов. Песня
 Искупление на Стрелке

Источники 

Галерея в Трёхпрудном переулке
Художники России
Выпускники отделения истории и теории искусства исторического факультета МГУ